Cocq oder De Cocq ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis de Cocq (1815–1889), niederländischer Stillleben- und Porträtmaler, sowie Aquarellist und Radierer 
 Frans Banninck Cocq (1605–1655), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Hendrick Joseph Cornelius Maria de Cocq (1906–1998), niederländischer Bischof der römisch-katholischen Kirche